IHF Handball Challenge 13 est un jeu vidéo  de handball qui sortira sur PC, sur Xbox 360 et sur PlayStation 3 (date de sortie prévue le ). Le jeu a été présenté lors du Paris Games Week 2012. Il s'agit de la suite d'IHF Handball Challenge 12.

Équipes
Il y aura 20 équipes internationales. Les clubs de division françaises, allemandes et espagnoles seront également présents.

Championnat
 LNH, Pro D2
 Liga ASOBAL, Championnat d'Espagne de handball D2
 Handball-Bundesliga, Bundesliga, Championnat d'Allemagne de handball de troisième division

Notes et références

Jeu vidéo sorti en 2013
Jeu vidéo de handball
Jeu PlayStation 3
Jeu Windows
Jeu Xbox 360
Jeu vidéo développé en Allemagne
Jeu Bigben Interactive